Baron Hamilton steht für folgende britische Adelstitel:

 Baron Hamilton of Strabane in der Peerage of Ireland, 1617
 Baron Hamilton of Glenawly in der Peerage of Ireland, 1660
 Baron Hamilton of Stackallan in der Peerage of Ireland, 1715, siehe Viscount Boyne
 Baron Hamilton of Hameldon in der Peerage of Great Britain, 1776
 Baron Hamilton of Wishaw in der Peerage of the United Kingdom, 1831, siehe Lord Belhaven and Stenton
 Baron Hamilton of Dalzell in der Peerage of the United Kingdom, 1886
 Baron Hamilton of Epsom, Life Peerage in der Peerage of the United Kingdom, 2005, siehe Archie Hamilton, Baron Hamilton of Epsom

Siehe auch:
 Lord Hamilton in der Peerage of Scotland, 1445